Relativo ao Ártico
 Sonata Arctica
 Mobêlha-árctica
 1031 Arctica
 Cordilheira Árctica
 Cyanea arctica
 Salgueiro-do-ártico ou Salix arctica
 Andorinha-do-mar-árctica
 Cyanea capillata ou Cyanea arctica

Desambiguação